Haiming heißen folgende geographischen Objekte: 

 Haiming (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Haiming (Tirol), Gemeinde im Bezirk Imst, Tirol, Österreich
Ortsteile:
 Haiming (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Heiming